

Дзержинське — село, Тімірязєвський район, Північно-Казахстанська область

Дзержинське — село, ПМР, Дубоссарський район

Дзержинське — присілок, Калінінградська область, Славський район
 Дзержинське — село, Томський міський округ, Томська область

Дзержинське — колишнє село Волочиського району Хмельницької області, зняте з обліку 28 січня 2009 року

Колишні назви
 Дзержинське — колишня назва села Азов (Донецька область, Новоазовський район)
 Дзержинське — колишня назва села Березове (Луганська область, Міловський район)
 Дзержинське — колишня назва села Єрмішкове (Одеська область, Роздільнянський район)
 Дзержинське — колишня назва села Іверське (Дніпропетровська область, Солонянський район)
 Дзержинське — колишня назва села Придніпрянське (Полтавська область, Кременчуцький район)
 Дзержинське — колишня назва села Лугове (Сумська область, Сумський район)
 Дзержинське — колишня назва селища Зразкове (Луганська область, Луганська міська рада)
 Дзержинське — колишня назва селища Мирне (Донецька область, Лиманський район)